«Черномо́рец» — российский футбольный клуб из города Новороссийск. Был основан в 1907 году под названием «Олимпия». С 2012 года выступает во Второй лиге.

Прежние команды Новороссийска 

 1907—1929— «Олимпия»
 1929 —1941 — «Динамо»
 1945—1956 — «Строитель»
 1960—1969 и 1978—1991 — «Цемент»
 1957-1959, 1970 — «Труд»
 1992—1993 — «»
 с 14.09.1993—2004 — «Черноморец»
 2005 — «Новороссийск»
 с 15.09.2005 — «Черноморец»

История 

Согласно историческим данным, секция футбола в спортивном клубе «Олимпия» (Новороссийск) была создана летом 1907 года, а 30 сентября 1907 года состоялся первый международный матч между клубом Олимпия и моряками торгового судна из Англии, матч завершился вничью 2:2. Но отдельный от спортивного общества, официальный устав первой футбольной команды Новороссийска – прославленной «Олимпии» был официально зарегистрирован именно 1911 году. Футбольный клуб «Олимпия» (Новороссийск) просуществовал до 1929 года, оставаясь в течение двух десятилетий лицом новороссийского футбола.

При формировании нового чемпионата России, «Черноморец» получил возможность выступать в первой лиге, где на второй сезон стал победителем западной зоны, но не смог в переходном турнире войти в тройку. В 1994 году снова стал победителем лиги уже по новому регламенту, без разделения на зоны и получил право играть в элите российского футбола. С 1992 года команду возглавлял Олег Долматов.

«Черноморец» выступал в высшей лиге до 2001 года. Самое высокое место, которое удалось завоевать — шестое. Новороссийцы сделали это дважды в 1997 (под руководством Олега Долматова) и 2000 (под руководством Анатолия Байдачного). По итогам сезона 2000 года шестое место позволило клубу выступить в Кубке УЕФА 2001/02. В первом же раунде «Черноморец» играл с испанской «Валенсией». Дома, при сильнейшем ветре новороссийцы уступили 0:1, а в гостях проиграли с крупным счетом 0:5. Чемпионат 2001 года клуб закончил на последнем месте.

В 2002 году «Черноморец» снова выиграл первенство первого дивизиона, а на следующий год опять выбыл из высшего дивизиона. По ходу сезона «Черноморец» дошел до финала Кубка РФПЛ, единственный розыгрыш которого прошёл в том году. В 2004 году «Черноморец» возглавили краснодарские руководители Бачир Хут и Александр Подобедов, а главным тренером стал тренер Александр Гармашов, который рассорился с лидерами «Черноморца». Команда с первых туров боролась за выживание, а после 16 туров 8 июня Гармашова временно сменил Анвар Бикжанов, который проработал всего три матча, и до конца сезона клубом руководил уже Виктор Тищенко. «Черноморцу» удалось сохранить место в первом дивизионе, но из-за нарушений в финансовой и юридической деятельности клуба, лицензионный комитет РФС лишил «Черноморец» профессионального статуса. Переименованный в ФК «Новороссийск», в 2005 году клуб выступал в любительской лиге. Выиграв чемпионат ЛФЛ ЮФО и Кубок ЛФЛ ЮФО, клуб вновь получил право выступать во втором дивизионе. В 2007 году «Черноморец» под руководством Хазрета Дышекова занял первое место в зоне «Юг» второго дивизиона и вышел в первый дивизион. По ходу сезона 2008 Дышеков ушел в отставку и «Черноморец» возглавил Николай Южанин. «Моряки» хорошо завершили сезон, заняв 9 место. На следующий сезон команда сменила большую часть состава, а Южанин был уволен уже после 6 тура. «Черноморец» прочно осел на дне турнирной таблицы и в итоге его не спасли ни Эдуард Саркисов, ни Александр Ирхин. Клуб отправился во второй дивизион, но не надолго. Виталий Бут, ставший генеральным директором в середине 2009 года пригласил на должность главного тренера Дышекова, и в 2010 году, команда за три тура до финиша обеспечила себе первое место и выход в ФНЛ. Также в 2010 году «Черноморец» стал победителем Кубка ПФЛ среди победителей зон второго дивизиона, который после расформирования ПФЛ остался в клубе на постоянной основе. В сезоне ФНЛ 2011/2012 Дышеков ушел в астраханский «Волгарь-Газпром», а «Черноморец» возглавил Игорь Черний. Несмотря, на усиленную селекцию зимой, ему не удалось сохранить команде место в ФНЛ. «Черноморец» занял 18-е место и перешел во второй дивизион.

21 августа 2022 года в интервью спортивному каналу «Матч ТВ» российский предприниматель, совладелец группы компаний «Дело» и президент федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что задумывается об инвестициях в новороссийский «Черноморец».

Что касается лично меня, то я сейчас максимально занят и вовлечён в российский гандбол. Как вы знаете, мои компании спонсируют мужской и женский клубы ЦСКА, краснодарскую «Кубань», и с недавних пор команду из моего родного города — новороссийскую «Черноморочку». Поэтому если уж и возвращаться в российский футбол, то через «Черноморец». Такая идея у нас рассматривается, мы об этом думаем. Но если будут какие‑то решения, то мы об этом сразу же объявим.

16 сентября Шишкарёвым, ставшим инвестором клуба, были продекларированы намерения вывести «Черноморец» в еврокубки. 4 октября новым главным тренером «Черноморца» был назначен Константин Зырянов.

В начале 2000-х годов Сергей Шишкарёв участвовал в развитии новороссийского футбола как председатель попечительского совета команды «Черноморец». Компании «Дело» принадлежал контрольный пакет акций клуба.

Цвета клуба

Форма 

С 1997 года — Umbro. С 2002 — Adidas. С 2006 — Umbro. С 2010 — Adidas. С 2017 — Nike. С 2020 —  Uhlsport. С 2021 —  Joma

Эмблема клуба 

Эмблема клуба на протяжении его истории неоднократно изменялась. Эмблема сейчас — это круг с Андреевским флагом, надписью Черноморец на нем, футбольным мячом и надписью Новороссийск.

Достижения

В СССР 
 Чемпион РСФСР (1): 1988 год
 Обладатель Кубка РСФСР 3-й зоны второй лиги СССР, финалист Кубка РСФСР (1): 1988 год
 1-е место в зоне Второй лиги (3): 1969, 1988, 1989
 1/16 финала в Кубке СССР (2) : 1989/90, 1991/92

В России 
 6-е место в Высшем дивизионе (2): 1997, 2000
 1-е место в Первом дивизионе (2): 1993, 1994
 2-е место в Первом дивизионе (выход в Высший дивизион) (1): 2002
 3-е место в Первом дивизионе (1): 1992
 1-е место во Втором дивизионе (2): 2007, 2010
 2-е место во Втором дивизионе (2): 2012/13, 2013/14
 3-е место во Втором дивизионе (2): 2006, 2014/15
 Обладатель Кубка ПФЛ (1): 2010
 Выход в 1/4 финала Кубка России (1): 1993/94
 Финалист Кубка Премьер-лиги (1): 2003
 Чемпион третьего дивизиона ЛФЛ, зона «Юг» (1): 2005
Обладатель Кубка ЛФЛ ЮФО, финалист кубка ЛФЛ (1): 2005

Руководство

Тренерский штаб

Основной состав

Состав 

{| class="wikitable" width="70%" style="text-align: center; font-size:90%"
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|№
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|Игрок
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|Страна
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|Дата рождения
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|Из какого клуба перешел
! style="background-color:#007CC2; color:#A2D9F7; " align=right|
|-
!colspan=6 style="background: #007CC2; color:#A2D9F7; " | Вратари
|-
|16
|Даниил Фролкин
|
|
| style="text-align:left;" | Ростов
|2021
|-
|22
|Максим Степанов
|
|
| style="text-align:left;" |Воспитанник клуба
|2021
|-
|16
|Матвей Тюрин
|
|13 августа 2003 (19 лет)
| style="text-align:left;" |Воспитанник клуба
|2021
|-
!colspan=6 style="background: #007CC2; color:#A2D9F7; " | Защитники
|-
|3
|Руслан Хагур
|
|
|style="text-align:left;"| Дружба
|2021
|-
|4
|Илья Мамкин
|
|
|style="text-align:left;"| Факел
|2021
|-
|5
|Виктор Гараев 
|
|
|style="text-align:left;"| Волгарь
|2020
|-
|6
|Игорь Курбанов
|
|
|style="text-align:left;"| Псков-747
|2020
|-
|15
|Алексей Гречкин
|
|
|style="text-align:left;"| Ессентуки
|2021
|-
|14
|Иван Маклаков
|
|11 апреля1998 (24 года)
|
|2023
|-
!colspan=6 style="background: #007CC2; color:#A2D9F7; " | Полузащитники
|-
|7
|Антон Антонов
|
|
|style="text-align:left;"| Нефтехимик
|2020
|-
|8
|Никита Панамарёв
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба
|2017
|-
|13
|Владислав Кириленко
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба
|2020
|-
|14
|Максим Крюков
|
|
|style="text-align:left;"| Арсенал
|2021
|-
|17
|Никита Чалый
|
|
|style="text-align:left;"| Воспитанник клуба Тюмень
|2021
|-
|21
|Никита Климов
|
|
|style="text-align:left;"| Ротор
|2020
|-
|23
|Шамиль Муртузалиев
|
|
|style="text-align:left;"|-
|2022
|-
|24
|Юрий Будагян
|
|
|style="text-align:left;"|-
|2020
|-
|26
|Станислав Басыров
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба
|2022
|-
|27
|Денис Зубенко
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба
|2021
|-
|77
|Дмитрий Коробов
|
|10 июня 1994 (28 лет)
| СКА Ростов-на-Дону
|2023
|-
!colspan=6 style="background: #007CC2; color:#A2D9F7; " | Нападающие
|-
|9
|Ризван Ахмедханов
|
|
|style="text-align:left;"| Форте
|2022
|-
|10
|Бека Джанелидзе
|
|
|style="text-align:left;"| Туапсе
|2021
|-
|11
|Виталий Артебякин
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба
|2022
|-
|18
|Магомед Абакаров
| 
|
|style="text-align:left;"|  Динамо Махачкала
|2022
|-
|20
|Артём Арутюнян
|
|
|style="text-align:left;"|Воспитанник клуба|2021
|-
!colspan=6 style="background: #007CC2; color:#A2D9F7; " |Главный тренер
|-
|
|Саркисов Эдуард Рачикович
|
|
|style="text-align:left;"| Черноморец-д|2019
|-
|-
|}

 Трансферы 2021 

 Зима 2021 

 Пришли 

 Ушли 

 Лето 2021 

 Пришли 

 Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

 Статистика выступлений 

 Чемпионат и Кубок СССР 

 Чемпионат и Кубок России 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Чемпионат/лига (уровень)
! Место
! width=40|И
! width=40|В
! width=40|Н
! width=40|П
! width=40|ГЗ
! width=40|ГП
! width=40|Очки
!Кубок
!colspan=2|Европа
!colspan=2|Примечания
|-
||1992||rowspan="2"|Первая лига. Зона «Запад» (2)||3||34||18||7||9||63||35||43||-||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
|rowspan="2"|1993||1||42||29||7||6||121||33||65||rowspan="2"|1/64||colspan="2" rowspan="2"|-||colspan="2" rowspan="2"|
|-
||Переходный турнир (1/2)||5||5||1||1||3||7||10||3
|-
||1994||Первая лига. Зона «Запад» (2)||bgcolor="lightgreen"|1||42||29||7||6||103||31||65||1/4||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||1995||rowspan="7"|Высшая лига (1)||11||30||10||2||18||32||62||32||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||1996||13||34||11||6||17||38||51||39||1/8||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||1997||6||34||13||14||7||40||26||53||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||1998||10||30||9||11||10||38||38||38||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||1999||14||30||7||8||15||30||49||29||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2000||6||30||13||10||7||47||28||49||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2001||bgcolor="pink"|16||30||5||8||17||19||54||23||1/16||КУ||Первый раунд||colspan="2"|
|-
||2002||Первый дивизион (2)||bgcolor="lightgreen"|2||34||20||10||4||59||29||70||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2003||Премьер-Лига (1)||bgcolor="pink"|16||30||6||6||18||30||49||24||1/16||colspan="2"|-||КПЛ||bgcolor="silver"|Финал
|-
||2004||Первый дивизион (2)||bgcolor="pink"|17||42||13||12||17||47||44||51||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
|rowspan="2"|2005||ЛФЛ. МРО «ЮФО» (4)||bgcolor="lightgreen"|1||38||35||1||2||126||20||106||bgcolor="lightgreen"|поб. КФК Юг||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||ЛФЛ. МРО Финал (4)||bgcolor="lightgreen"|1||5||5||0||0||18||1||15||—||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2006||rowspan="2"|Второй дивизион. Зона «Юг» (3)||3||32||20||7||5||57||61||67||1/256||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2007||bgcolor="lightgreen"|1||28||21||4||3||68||25||67||1/32||colspan="2"|-||КПФЛ||4
|-
||2008||rowspan="2"|Первый дивизион (2)||9||42||16||13||13||51||31||61||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2009||bgcolor="pink"|18||38||8||10||20||31||51||34||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2010||rowspan="1"|Второй дивизион. Зона «Юг» (3)||bgcolor="lightgreen"|1||32||24||4||4||63||20||76||1/16||colspan="2"|-||КПФЛ||bgcolor="lightgreen"|1
|-
|2011/12
|rowspan="2"|Первенство ФНЛ (2)
|bgcolor="pink"|18
|48
|14
|10
|24
|40
|45
|52
|1/32
|colspan="2"|-
|colspan="2"|
|-
|
|-
||2012/13||rowspan="11"|Второй дивизион/Первенство ПФЛ/ФНЛ-2/Вторая лига.Зона/группа «Юг»/1 (3)||2||32||20||9||3||53||17||69||1/64||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2013/14||2||34||27||4||3||74||19||85||1/128||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2014/15||3||22||12||7||3||45||21||43||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2015/16||4||26||14||6||6||35||22||48||1/128||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2016/17||5||30||15||5||10||37||21||50||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2017/18||5||32||15||6||11||45||27||51||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2018/19||4||28||16||4||8||55||23||52||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2019/20||4||19||10||3||6||40||22||33||1/16||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2020/21||3||32||22||6||4||56||19||72||груп. (1/32)||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2021/22||5||32||18||6||8||70||35||60||1/128||colspan="2"|-||colspan="2"|
|-
||2022/23|| || || || || || || || ||1/32||colspan="2"|-||colspan="2"|
|}
Примечания

 Выступление в еврокубках 

 Несостоявшийся дебют 
 В 2000 году новороссийцы могли дебютировать в Кубке УЕФА. По итогам сезона-1999/00 Россия, набрав более 8 баллов, оказалась в числе лауреатов рейтинга Fair Play УЕФА, и в соответствии с регламентом (победитель рейтинга Fair Play УЕФА получал право делегировать своего дополнительного представителя автоматически) участвовала в жеребьёвке по определению дополнительных участников Кубка УЕФА. Лучшим в российском рейтинге Fair Play сезона-1999 было московское «Торпедо», которое уже завоевало право на участие в турнире, и в случае благосклонности жребия в Кубке УЕФА-2000/01 принял бы участие второй в российском рейтинге клуб — «Черноморец». Однако итоги жеребьёвки оказались неудачной для России: дополнительные места в отборочном раунде Кубка УЕФА получили Бельгия и Испания («Льерс» и «Райо Вальекано»). Неудачники же жеребьёвки в соответствии с предусмотренными правилами поделили призовой фонд, выделенный УЕФА на пропаганду программы Fair PlayНадежды новороссийцев на место В Кубке УЕФА не оправдались.

 Матчи с «Валенсией» 
Однако в 2001 году дебют новороссийцев в европейских соревнованиях под эгидой УЕФА всё же состоялся. Благодаря занятому 6-му месту в чемпионате России 2000, «Черноморец» получил право выступить в Кубке УЕФА 2001/02 с первого раунда, где в первом матче при сильном норд-осте, проиграл двукратному финалисту Лиги чемпионов сезонов 1999/2000 и 2000/01 испанской «Валенсии» со счётом 0:1; в ответной игре проиграл с крупным счётом — 0:5.Первый матч«Черноморец»  — «Валенсия»  — 0:1

19 сентября 2001. Новороссийск. Стадион «Центральный». 10 000 зрителей.

Судья:  Треосси (Италия)

«Черноморец»: Роман Герус, Александр Кирюхин (Руслан Суродин, 90+3'), Сергей Беженар, Лев Майоров, Александр Олейник, Александр Свистунов, Алексей Алякринский, Иван Ершов (Роман Орещук, 61'), Павол Павлус (Алексей Осипов, 82'), Максим Шевченко, Константин Зуев. Главный тренер: Сергей Андреев

«Валенсия»: Сантьяго Каньисарес, Маурисио Пеллегрино, Мирослав Джукич, Карлос Марчена (Давид Наварро, 90+1'), Амедео Карбони, Хуан Санчес, Кили Гонсалес (Висенте Родригес, 68'), Франсиско Руфете, Де лос Сантос, Курро Торрес, Миста (Джон Карью, 76'). Главный тренер: Рафаэль Бенитес

Гол: Миста .

Предупреждение: Иван Ершов, Карлос Марчена.Ответный матч«Валенсия»  — «Черноморец»  — 5:0

27 сентября 2001. Валенсия. «Месталья». 27 000 зрителей

Судья:  ван Эгмонд (Нидерланды)

«Валенсия»: Сантьяго Каньисарес, Роберто Айяла, Мирослав Джукич, Адриан Илие, Карлос Марчена, Амедео Карбони (Мигель Анхель Ангуло, 46'), Хуан Санчес, Кили Гонсалес, Франсиско Руфете, Курро Торрес (Давид Альбельда, 72'), Миста (Сальва, 31'). Главный тренер: Рафаэль Бенитес

«Черноморец»: Роман Герус, Сергей Беженар, Лев Майоров (Константин Бельков, 60'), Александр Олейник (Роман Орещук, 46'), Александр Свистунов, Алексей Алякринский, Иван Ершов, Павол Павлус, Максим Шевченко (Артур Тлисов, 81'), Алексей Осипов, Альфонс Чами. Главный тренер: Хазрет Дышеков

Гол: Хуан Санчес  , Адриан Илие , Сальва , Франсиско Руфете 

 Крупнейшие победы и поражения 

 Самые крупные победы 

 В чемпионате СССР 
 «Салют» (Белгород) — «Цемент» — 0:8 (1989 год)

 В кубке СССР 
 «Спартак» Нальчик — «Цемент» — 0:4 (01.06.1989 года)

 В чемпионате России Премьер-Лига «Черноморец» — «Жемчужина-Сочи» — 4:0 (21.09.1995 года)
 «Черноморец» — «Тюмень» — 4:0 (16.08.1997 года)
 «Черноморец» — «Крылья Советов» (Самара) — 4:0 (17.06.1998 года)
 «Черноморец» — «Динамо» (Москва) — 4:0 (01.04.2000 года)Первый Дивизион «Черноморец» — «Уралан» (Элиста) — 8:0 (11.08.1993 года)Второй Дивизион «Черноморец» — «Олимпия» (Волгоград) — 8:0 (17.07.2007 года)
Третий дивизион ЛФЛ 

"Новороссийск" - "Аруан" Нарткала 10:0 (12 мая 2005 года)

 В кубке России 
 «Черноморец» — Батайск-2007 — 4:0 (27.05.2007 года)

 Самые крупные поражения 

 В чемпионате СССР 
 «Спартак» (Ставрополь) — «Цемент» — 7:1 (1961 год)
 «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — «Цемент» — 7:1 (1962 год)

 В кубке СССР 
 «Цемент» — «Черноморец» (Одесса) — 0:3 (04.09.1991 года)

 В чемпионате России Премьер-Лига «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Черноморец» — 6:0 (21.10.1995 года)Первый Дивизион «Волга» (Нижний Новгород) — «Черноморец» — 4:0 (11.09.2009 года)
 «Сибирь» (Новосибирск) — «Черноморец» — 4:0 (30.09.2009 года)Второй Дивизион''
 «Краснодар-2» (Краснодар) — «Черноморец» — 5:0 (21.09.2015 года)

В Кубке России 
 «Черноморец» — «Анжи» (Махачкала) — 1:4 (30.08.2014 года)

В европейских кубках 
 «Валенсия» (Испания) — «Черноморец» — 5:0 (2001/2002 годы)

Рекордсмены клуба 

 Наибольшее количество игр в официальных матчах провел Лев Майоров (453).
 Лучший бомбардир в истории клуба — Хазрет Дышеков (137).
 Рекордсмен по матчам в высшей/премьер лиге: Лев Майоров — 209.
 Лучший бомбардир в высшей/премьер лиге: Альберт Догузов — 33 гола.

Список игроков, входивших в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Стадион 

Тренировочная база — УТБ «Черноморец», Новороссийск, пр. Ленина, 95а.

Фарм-клуб 

Дублирующий состав играл в Третьей лиге ПФЛ в 1996 году и Втором дивизионе в 2000 году под названиями «Черноморец»-д и «Черноморец»-2, соответственно. В 2001 и 2003 команда выступала в чемпионате России среди дублёров как дублирующая команда клуба высшего дивизиона (премьер-лиги).

В настоящее время участвует в соревнованиях краевого уровня.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Статистический ресурс, посвященный ФК «Черноморец»

Футбольные клубы, основанные в 1907 году
Футбольные клубы Краснодарского края
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы СССР
ФК «Черноморец» Новороссийск